Димитров се може односити на:
 Божидар Димитров, бугарски историчар и политичар, министар (2009-)
 Георги Димитров, бугарски политичар, генерални секретар Коминтерне
 Станке Димитров - секретар ЦК Бугарске комунистичке партије и члан ВКП (б)
 Димитров, старо име данашњег града Мирноград у Украјини
 Димитров (Русија), град у Русији
 Иван Димитров, бугарски фудбалер (1935—2019)
 Григор Димитров, бугарски тенисер (1991-)

Види још 
 Христов